Siren - gênero de salamandras
Siren - vila localizada em Wisconsin

Jogos eletrônicos
Siren - jogo eletrônico
Siren 2 - continuação da série de jogos eletrônicos
Siren: Blood Curse - o último jogo eletrônico da franquia

Filmes
Siren - filme baseado na série homônima de jogos eletrônicos
The Siren - filme mudo, considerado perdido

Música
Siren - álbum
Siren - canção de Asian Kung-Fu Generation
Siren - canção de Malcolm Lincoln
The Siren - canção do grupo Nightwish

Desambiguação